Ferdinand von Lochow ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand von Lochow (Pflanzenzüchter) (1849–1924), deutscher Landwirt, Züchter einer neuen Roggensorte
 Ferdinand von Lochow (Agrarwissenschaftler) (1884–1931), deutscher Agrologe